В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Наташа Звєрєва здобула титул, у фіналі перемігши Барбару Паулюс 4-6, 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Гелена Сукова (3-тє коло)
  Яна Новотна (3-тє коло)
  Гелен Келесі (2-ге коло)
  Гана Мандлікова (3-тє коло)
  Пем Шрайвер (2-ге коло)
  Лариса Нейланд (2-ге коло)
  Раффаелла Реджі-Конкато (чвертьфінал)
  Розалін Нідеффер (2-ге коло)

 Джиджі Фернандес (3-тє коло)
 Барбара Паулюс (фінал)
 Наташа Звєрєва (Переможниця)
 Патті Фендік (1-ше коло)
 Радка Зрубакова (чвертьфінал)
 Наташа Звєрєва (півфінал)
 Енн Мінтер (1-ше коло)
 Юдіт Візнер (півфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Sydney International